Петер Илемницкий (; , Гейерсберг (ныне Летоград) в Восточной Чехии — , Москва) — словацкий писатель, сценарист, педагог, журналист и дипломат, коммунист.
Народный художник Чехословакии (1949, посмертно). Почëтный гражданин Летограда.

Биография 

Окончил сельскохозяйственную школу в Хрудиме, позже педагогическое училище в Левице Южная Словакия).
В 1921 году одним из первых вступил в Коммунистическую партию Чехословакии. Активный участник революционной деятельности на территории страны, что привело к его эмиграции в СССР. В 1927—1929 жил в Советском Союзе.

В 1927—1928 годах учился в Московском институте журналистики.

После окончания института вернулся на родину и работал учителем в Чехии и Словакии, затем редактировал газету «Правда» в Остраве.

В 1934 — участник первого Всесоюзного съезда советских писателей. Печатался в газетах «Proletárka», «Hlas ľudu», «Pravda chudoby», братиславском еженедельном литературно-общественном журнале «ДАВ», который издавался объединением словацких революционных писателей, преимущественно коммунистов (роман «Победоносное вторжение»).

Совершил поездку на Кавказ, работал среди чешских и словацких колонистов, в результате написал роман «Звонкий шаг» (1930).

Во время Второй мировой войны — участник партизанского движения на территории Словакии. За участие в антифашистской борьбе в 1942—1945 гг. был заключён в концлагерь.

В 1945—1946 — член Временного национального собрания Чехословакии от Коммунистической партии Словакии. В 1945 — член Съезда представителей.

В 1947 был назначен постоянным делегатом Словацкого комитета в Белграде. С 1948 — атташе по культуре чехословацкого посольства в Москве.

Умер в Москве. Похоронен в Словакии.

Творчество 
Крупнейший словацкий пролетарский прозаик, сыгравший заметную роль в становлении литературы социалистического реализма в Чехословакии.

Создал ряд значительных и по своей тематике и по художественному оформлению романов. Автор цикла социальных романов, в том числе «Поле невспаханное» (1932), «Компас в нас» (1937); роман о Словацком национальном восстании 1944 «Хроника» (1947). «Кусок сахара» (1934), «Звонкий шаг» (1930). В первых двух романах яркими красками описана тяжёлая жизнь батраков, фабричного пролетариата и безработной трудовой интеллигенции. Роман «Звонкий шаг» является романом из жизни чешских и словацких колонистов на Кавказе. Результаты его наблюдений над процессами классовой борьбы в деревне в эпоху реконструкции и легли в основу «Звонкого шага».

Большинство произведений написал находясь в эмиграции в СССР.

Избранные произведения 
 1921 — Devadesátdevět koní bílých,
 1925 — Štrajk, пролетарская драма
 1929 — Víťazný pád, роман
 1929 — Dva roky v kraji Sovietov
 1930 — Zuniaci krok
 1932 — Pole neorané
 1934 — Kus cukru
 1937 — Kompas v nás
 1938 — Návrat
 1947 — Kronika
 1947 — Cesta
 1951 — Prečo som sa stal komunistom
 1955 — Tri rozprávky
 Песчинки (на русском)
 Огонь маяка (на русском)

Сценарии 
 1974 — Грех Катарины Падыховой 
 1975 — Безобразная деревня

Литература 
 Богданов Ю. В., Петер Илемницкий, в кн.: История словацкой литературы, М., 1970;
 Truhlář Bř., P. Jilemnický. Spisovatel—bojovník, dl 1—2, Brat., 1955—58.

Ссылки 
 Peter Jilemnický

Народные художники Чехословакии
Писатели Чехословакии
Писатели Словакии
Словацкие писатели
Участники Второй мировой войны
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Члены Коммунистической партии Чехословакии
Сценаристы Чехословакии
Сценаристы Словакии
Журналисты Чехословакии
Журналисты Словакии
Педагоги Чехословакии
Редакторы Чехословакии
Писатели-соцреалисты
Дипломаты Чехословакии
Политики Чехословакии
Публицисты Словакии
Публицисты Чехословакии
Почётные граждане Летограда